Пётр Гусев:
 Гусев, Пётр Андреевич (1904—1987) — советский балетный деятель, хореограф, танцовщик, педагог, балетный теоретик, основатель театра.
 Гусев, Пётр Иванович (род. 1932) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, начальник штаба Прикарпатского военного округа.
 Гусев, Пётр Павлович — бригадир Столбищенской МТС Татарской АССР, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.